Rothesay kan syfta på:

 Hertig av Rothesay – en hertigtitel i Skottland

Geografi

Kanada 

 Rothesay (ort i Kanada), New Brunswick,

Storbritannien 

 Rothesay (ort i Storbritannien), Skottland, Argyll and Bute, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar